Lessach ist der Name folgender Orte:

 Lessach, Gemeinde im Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Lessach (Gemeinde Sankt Jakob), Ortschaft von Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Lessach im Rosental, Katastralgemeinde von Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Lessach (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortsteil der Gemeinde Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark